Spøttrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Spøttrup (Halling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Halling Sogn, Odder Kommune
 Spøttrup (Rødding Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Rødding Sogn, Skive Kommune
 Spøttrup (Sneum Sogn) – en bebyggelse i Sneum Sogn, Esbjerg Kommune
 Spøttrup Borg – middelalderborg ved Spøttrup, Skive Kommune